Szwajcaria:
 Sankt Immer – niemiecka nazwa gminy Saint-Imier

Osoby:
 Albert Immer – szwajcarski teolog
 Klaus Immer – niemiecki polityk

Inne:
 Immer immer wieder – album grupy Die Flippers
 Immer nur träumen – płyta grupy Die Flippers

Zobacz też:
 Gavia immer
 Imer
 Rap braucht immer noch kein Abitur